Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu hotelarstwa i turystyki. Organizowane jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Olimpiada jest dofinansowana m.in. przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich,
 podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich,
 motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych,
 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 stworzenie młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań,
 prowadzenie współzawodnictwa między szkołami,
 integracja środowiska hotelarskiego.

Etapy 
Olimpiada jest trójstopniowa:
 I etap – szkolny,
 II etap – okręgowy, składający się z testu 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi oraz testu praktycznego odbywającego się w języku obcym,
 III etap – centralny, składający się z testu 100 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi oraz testu praktycznego odbywającego się w języku obcym.

Laureaci i pozostali finaliści olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty.

Przypisy

Bibliografia 
 

Hotelarstwo
Hotelarskiej